Holbert ist der Familienname folgender Personen:

 Al Holbert (1946–1988), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Bob Holbert (1922–2007), US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Bruce Holbert (* 1959), US-amerikanischer Autor und Pädagoge